Аша Мухаммад та Джессіка Пегула перемогли в фіналі пару Сара Еррані / Ясмін Паоліні з рахунком 6–3, 6–1 й виграли перший титул турніру  Melbourne Summer Set 1, що дебютував у розкладі WTA 2022 року.

Сіяні пари

Сітка

Дивіться також
  Melbourne Summer Set 2 2022, парний розряд

Посилання
Основна сітка 

Melbourne Summer Set 1 - Doubles